Il singolare del torneo di tennis Düsseldorf Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kristof Vliegen che ha battuto in finale Andreas Beck 6-0, 6-3.

Teste di serie 

 Evgenij Korolëv (semifinali)
 Santiago Ventura (quarti di finale)
 Kristof Vliegen (Campione)
 Andreas Beck (finale)

 Rubén Ramírez Hidalgo (secondo turno)
 Jurij Ščukin (quarti di finale)
 Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Dominik Meffert (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Challenger 2008